Molekulska formula -{C27H40O4}- se može odnositi na:
 AM-938
 17-Hidroksiprogesteron kaproat